Николай Григорьевич Благун (настоящая фамилия — Блятон; 1907, село Райковцы Подольской губернии, теперь Хмельницкий район Хмельницкой области — 1977) — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 3-6-го созывов. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1952—1956 и 1960—1966 годах. Член ЦК КПУ в 1956—1960 г.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. С 1920 до 1925 года был батраком у зажиточных крестьян в селе Райковцы Подольской губернии. В 1925 году вступил в комсомол. С 1925 до 1927 года — рабочий агробазы села Райковцы.

В течение 1927—1930 годах учился на агронома в Деленецкому сельскохозяйственном техникуме в селе Меленцы, а с 1930 года до 1933 года был студентом Каменец-Подольского сельскохозяйственного института, специальность — агроном.

В 1931 году стал членом ВКП(б).

В 1933—1936 годах работал участковым, старшим агрономом Каменец-Подольской машинно-тракторной станции (МТС). В 1936—1938 гг. — культпропагандист, заведующий отделом пропаганды и агитации Каменец-Подольского городского комитета КП(б)У. С 1938 до 1939 года находился на должности заместителя заведующего Каменец-Подольского областного земельного отдела, а с 1939 до 1941 года — заместитель заведующего сельскохозяйственного отдела Каменец-Подольского областного комитета КП(б)У.

Участник Великой Отечественной войны, с 1941 до 1946 года служил в Советской Армии. Был парторгом, агитатором, заместителем командира полка по политчасти (51-я армия, 91-я дивизия, 503-й стрелковый полк, 1-й Украинский, 1-й Прибалтийский фронты).

С 1946 до 1949 года — председатель исполнительного комитета Дунаевецкой районного совета депутатов трудящихся Каменец-Подольской области. В 1949—1950 годах — 1-й секретарь Ружичнянського районного комитета КП(б)У Каменец-Подольской области. В феврале — августе 1950 г. — секретарь Каменец-Подольского областного комитета КП(б)У.

В августе 1950 — декабре 1955 г. — председатель исполнительного комитета Каменец-Подольского (Хмельницкого) областного Совета депутатов трудящихся.

В декабре 1955 — августе 1956 г. — заместитель председателя Совета Министров Украинской ССР.

В августе 1956 — марте 1959 г. — председатель исполнительного комитета Сталинского областного Совета депутатов трудящихся.

В марте 1959—1965 г. — председатель исполнительного комитета Ровенской областной Совета депутатов трудящихся.

Награды 
 орден Ленина
 орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 орден Отечественной войны
 медали

Источники 
 Руководители Донецкого края. — Донецк, 2007.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Политработники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Председатели Хмельницкого облисполкома
Члены ЦК КП Украины
Заместители председателя Совета министров УССР
Председатели Донецкого облисполкома
Председатели Ровенского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Председатели районных исполкомов УССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Секретари Каменец-Подольского обкома КП Украины
Выпускники Подольского государственного университета